El Paso hace referencia a varios artículos:

Lugares y divisiones administrativas
  - El Paso (Cochabamba), localidad en el municipio de Quillacollo, departamento de Cochabamba.
  - El Paso (Cesar), conocido anteriormente como San Antonio de El Paso del Adelantado, población y municipio del departamento de Cesar.
  - El Paso (La Palma), municipio en la isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias.
  - El Paso (Guyana), comunidad amerindia de la región de Potaro-Siparuni, en Guayana Esequiba.
  - El Paso (Sonora), localidad del municipio de Álamos, estado de Sonora.

En 
 El Paso (Illinois), ciudad en el condado de Woodford, estado de Illinois.
 El Paso (Texas), ciudad del estado de Texas.
 El Paso (Wisconsin), pueblo en el condado de Pierce, estado de Wisconsin.
 Condado de El Paso (Colorado), estado de Colorado.
 Condado de El Paso (Texas), cuya capital es la ciudad de El Paso.

Además
 El Paso (grupo), colectivo de artistas creado en 1957 con el objetivo de difundir el arte abstracto en España.
 Old El Paso, marca especializada en comida “mexicana”, propiedad de la compañía estadounidense General Mills.
 El Paso (película), película de 1949 de western ambientada en la ciudad de El Paso.